

Костромка — село, Бериславський район, Херсонська область

Костромка — присілок, Ярський район, Удмуртія
 Костромка — річка в Удмуртії, права притока Чепци
 Костромка — озеро в заплаві річки Чепца, Удмуртія

Див. також 
 Кострома (значення)
 Велика Костромка
 Мала Костромка